Анто́шин — русская фамилия.

Известные носители 
 Антошин, Владимир Сергеевич (1929—1994) — советский шахматист, гроссмейстер.
 Антошин, Иван Панфилович (1895—1944) — генерал-майор.
 Антошин, Яков Фёдорович (1913—1993) — Герой Советского Союза.

Антошина 
 Антошина, Татьяна Константиновна (род. 1956) — российский художник.

См. также